Fioroni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Andrea Fioroni (1716–1778), italienischer Komponist
 Giuseppe Fioroni (* 1958), italienischer Politiker
 Pio Fioroni (1933–2003), Schweizer Zoologe